

Persone 
 Alexander Milne Calder – scultore scozzese
 Alexander Stirling Calder – scultore statunitense, figlio di Alexander Milne Calder
 Alexander Calder – scultore statunitense, figlio di Alexander Stirling Calder
 Angus Calder – storico e scrittore scozzese
 Clive Calder – imprenditore britannico
 Finlay Calder – giocatore di rugby scozzese
 Frank Calder – giornalista e atleta britannico
 Frank Arthur Calder – politico canadese
 Katherine Calder – sciatrice neozelandese
 Mary Gordon Calder – paleobotanica scozzese
 Peter Ritchie Calder – scrittore e giornalista scozzese
 Nigel Calder – scrittore scientifico britannico
 Robert Calder – ammiraglio britannico
 William M. Calder – politico statunitense

Altro 
 Calder – fiume inglese nella contea del Lancashire
 Calder – fiume inglese nella contea del West Yorkshire
 Abbazia di Calder – edificio religioso del Cumberland
 Calder Memorial Trophy – premio istituito dalla National Hockey League
 Clan Calder – clan scozzese

Pagine correlate 
 David Calder
 Calder River
 River Calder